Minimax poate fi:

 Minimax, o regulă de decizie utilizată în teoria jocurilor
 Minimax (TV), canal de televiziune central-european de desene animate
 MiniMax Discount, o rețea de magazine din România